

Сандвіч — місто, штат Іллінойс
 Сандвіч — місто, штат Массачусетс
 Сандвіч — місто, штат Нью-Гемпшир
 Сандвіч — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Сендвіч (значення)